Лукаш Беганьский (; 18 октября 1755, Млыновцы — 6 июня 1839, Варшава) — польский, французский и русский генерал.

Биография 
С 1774 служил в польской армии, с 1782 прапорщик. В 1794 году в звании майора участвовал в Восстании Костюшко, был адъютантом польского главнокомандующего, после поражения в битве под Мацеёвицами вместе с Костюшко попал в русский плен. В дальнейшем долгое время не служил. Однако, после того, как Наполеоном было создано Великое герцогство Варшавское (1807), в звании полковника поступил на службу в польскую армию, союзную французской. В 1808 году был повышен до бригадного генерала. В следующем году командовал бригадой в ходе войны Варшавского герцогства с Австрией.

В составе V (Польского) армейского корпуса Великой армии Наполеона принял участие в походе на Россию в 1812 году. В Бородинском сражении командовал 1-й бригадой в составе пехотной дивизии генерала Княжевича в составе польского корпуса.

При отступлении французских войск из России был назначен комендантом Варшавы. В 1813 году, после капитуляции Варшавы, попал в плен. В дальнейшем служил в армии Царства Польского, входившего в состав Российской империи. 3 сентября 1826 года произведен в генерал-лейтенанты. Занимал различные военно-административные должности. По поводу участия Беганьского в Польском восстании 1830 года существует неясность, однако, скорее всего, он предпочёл остаться в стороне. В 1831 году официально вышел в отставку, проживал в Варшаве.

Был награждён орденами Святой Анны 2-й (14 апреля 1818 года) и 1-й степени (12 мая 1829 года), а также Польским знаком отличия за военное достоинство.

Скончался в Варшаве в 1839 году и был похоронен на кладбище Старые Повонзки (могила сохранилась).

Примечания

Литература 
 P. Kosk: Generalicja polska. T. 1. Pruszków : wyd. Oficyna wydawnicza «Ajaks», 1998.
 Bronisław Pawłowski: Biegański Łukasz (1755—1839). W: Polski Słownik Biograficzny. T. 2: Beyzym Jan — Brownsford Marja. Kraków: Polska Akademia Umiejętności — Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1936, s. 28-29. Reprint: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, ISBN 83-04-03291-0
 Ryszard Morawski, Henryk Wielecki: Wojsko Księstwa Warszawskiego. Generalicja i sztaby. Warszawa: Wydawnictwo Belona, 1996. ISBN 83-11-08511-0.
 Gabriel Zych: Armia Księstwa Warszawskiego 1807—1812. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961.

Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Военнопленные Польши
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Похороненные на кладбище Старые Повонзки